O Fundo de Participação de Estados e Distrito Federal (FPE) é a maneira como a União (Governo Federal do Brasil) repassa verbas para os estados brasileiros, cujo percentual, dentre outros fatores, é determinado principalmente pela proporção do número de habitantes estimado anualmente pelo IBGE.

Ver também 
 Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Participação de Estados e Distrito Federal